Юрий Владимирович Худяков (, 16 февраля 1969, СССР) — латвийский футболист, нападающий. Сыграл один матч за национальную сборную Латвии.

Клубная карьера 
Воспитанник рижского футбола. Во взрослом футболе дебютировал в 1991 году выступлениями за «Олимпию».

Летом 1993 года перешёл в запорожский «Металлург». Однако закрепиться в составе нового клуба не сумел, сыграв за полгода только в одном матче — 25 сентября вышел на замену на последние 11 минут домашнего матчапротив луганской «Зари» (1:1).

В начале 1994 года перешёл в шведский клуб «Елливаре», в котором провёл весь сезон 1994 года.

В январе 1995 года заключил контракт с российским клубом «Нефтехимик» (Нижнекамск), который выступал в первом дивизионе. Здесь Юрий провёл следующие полтора года своей карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе нижнекамского «Нефтехимика», был основным игроком атакующего звена команды, сыграл в 47 матчах чемпионата и забил 5 голов.

Летом 1996 года перешёл в польский клуб «Заглембе» (Любин), где за полгода сыграл лишь в 4 матчах чемпионата. Затем играл за польский клуб низшего дивизиона «Сокол», латвийский «Вентспилс» и в конце карьеры провёл три года в финском клубе «Каскё», также играл в Болгарии за клуб «Сторгозия» (Плевен).

Выступления за сборную 
26 мая 1992 года сыграл свой первый и единственный матч в составе национальной сборной Латвии в товарищеском матче против сборной Мальты. Игра завершилась поражением прибалтийцев со счетом 0:1, а Худяков вышел на замену на 70 минуте.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Худяков стал заниматься подготовкой молодёжных команд рижской «Даугавы», был также тренером резервной команды. Кроме того, был членом тренерского штаба в юношеских сборных Латвии.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте footballdatabase.eu
 Профиль футболиста на сайте worldfootball.net
 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Рига
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Вентспилс»